ISO 3166-2:BM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бермудским островам. Стандарт охватывает Бермудские острова, являющиеся заморской территорией Великобритании. Геокод состоит из кода: Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бермудских островов — BM. Геокоды Бермудских островов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BM, присвоенного Бермудским островам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Бермудских островов

Геокоды пограничных Бермудам государств 
 США — ISO 3166-2:US (на западе),
 Багамские Острова — ISO 3166-2:BS (на юго-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бермуд

Ссылки 
 Геокоды Бермудских островов 

2:BM